Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Nejman – polski aktor, reżyser, prezenter telewizyjny, tłumacz
 Tomasz Nejman – polski wojskowy